Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1982./83. je deveti put zaredom osvojila ekipa Radnički iz Beograda.

Prva savezna liga

1.B savezna liga

Sjever

Druga savezna liga

Sjever

Izvori 
 Gruičić Jasmina: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.

1982-83